2 cieki w Polsce:
 Bielec – struga, dopływ Gwdy (uchodzi do jeziora Wierzchowo)
 Bielec – potok, dopływ Skrody

3 oronimy w Polsce:
 Bielec – szczyt w Karkonoszach
 Bielec – wzniesienie w Sudetach Zachodnich, Rudawach Janowickich
 Bielec – wzniesienie w Górach Kaczawskich

Przypisy